Bovista — рід грибів родини Agaricaceae. Назва вперше опублікована 1794 року.

Класифікація 
До роду Bovista відносять 185 видів:

Примітки

Джерела 
 Persoon, C.H. 1794. Dispositio methodica fungorum. Neues Magazin für die Botanik. 1:81-128 - P.86

Роди грибів
Печерицеві
Їстівні гриби